James Marsh puede referirse a:
 James Marsh (químico) (1794 - 1846), químico británico.
 James Marsh (director) (1963 - ), director de cine británico.
 James Marsh (filósofo) (1794 - 1842), filósofo cristiano trascendentalista estadounidense, presidente de la Universidad de Vermont.
 James Barney Marsh (1856 - 1936), Ingeniero y diseñador de puentes estadounidense.
 James Harley Marsh (1943 - ), Escritor y editor canadiense.